Альтаже́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Входит в состав кантона Таллано-Скопамене. Округ коммуны — Сартен.

Код INSEE коммуны — 2A011.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 51 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 34 лиц в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 23 были экономически активными, 11 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 45,0 %). Из 23 активных работало 19 человек (11 мужчин и 8 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 11 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Южная Корсика